Weißling steht für:
 Weißlinge, Familie der Schmetterlinge
 Weißling, ein Lebewesen, das weiß ist, obwohl Artgenossen normalerweise eine andere Farbe haben
 Wittling, dorschartiger Raubfisch
 Weißling (Petershausen), Ortsteil der Gemeinde Petershausen im Landkreis Dachau, Bayern

Weißling oder Weissling ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Weissling (1923–2017), deutscher Übersetzer und Lexikograf